Кугоейское сельское поселение — муниципальное образование в составе Крыловского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Кугоейский сельский округ.

Административный центр — станица Кугоейская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 8 населённых пунктов:

Экономика 
В районе находятся: различных предприятий, учреждений и организаций — 8; торговых точек — 11; крестьянско-фермерских хозяйств — 16.

Примечания

Ссылки 
 Кугоейское поселение на сайте Крыловского района

Муниципальные образования Крыловского района
Сельские поселения Краснодарского края